Turstin ist der Name folgender Personen:

 Turstin FitzRolf (Turstin le Blanc, Turstin fitz Rou; † nach 1086), normannischer Adliger
 Torf (Normanne) (Turstin der Reiche), normannischer Adliger des 10. Jahrhunderts